Bruce Graham (né le  à Moncton, Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Rangers de New York au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue centrale de hockey avec les Americans d'Allen au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Wildcats de Moncton || LHJMQ ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
| 2002-2003|| Wildcats de Moncton || LHJMQ ||66 ||15 ||13 ||28 ||80 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2003-2004|| Wildcats de Moncton || LHJMQ ||68 ||24 ||33 ||57 ||89 ||18 ||0 ||14 ||14 ||4 
|- 
| 2004-2005|| Wildcats de Moncton || LHJMQ ||47 ||23 ||19 ||42 ||56 ||12 ||4 ||5 ||9 ||19
|-
| 2005-2006|| Checkers de Charlotte || ECHL ||23 ||6 ||12 ||18 ||40 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
| 2005-2006|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||25 ||2 ||5 ||7 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Checkers de Charlotte || ECHL ||65 ||33 ||23 ||56 ||83 ||5 ||1 ||2 ||3 ||8
|- 
| 2006-2007|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2007-2008|| Checkers de Charlotte || ECHL ||42 ||11 ||22 ||33 ||62 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2007-2008|| Wolf Pack de Hartford || LAH ||24 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Gladiators de Gwinnett || ECHL ||29 ||10 ||10 ||20 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009||Condors de Bakersfield || ECHL ||43 ||17 ||15 ||32 ||27 ||7 ||1 ||0 ||1 ||19
|- 
| 2009-2010|| Americans d'Allen || LCH || 64 || 31 || 48 || 79 || 75 || 20 || 9 || 13 || 22 || 40
|-
| 2010-2011 || Americans d'Allen || LCH || 57 || 34 || 39 || 73 || 52 || 13 || 4 || 4 || 8 || 14
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Americans d'Allen || LCH || 48 || 26 || 36 || 62 || 61 || 5 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2012-2013 || Nottingham Panthers || EIHL || 51 || 34 || 28 || 62 || 53 || 4 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2013-2014 || Alpines de Tracadie ||  || 20 || 27 || 40 || 67 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Americans d'Allen || LCH || 15 || 6 || 15 || 21 || 10 || 17 || 6 || 9 || 15 || 28
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL || 37 || 14 || 17 || 31 || 48 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Castors de Saint-Quentin ||  || 10 || 4 || 14 || 18 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || JCs de Bouctouche || NESHL || 11 || 6 || 9 || 15 || 10 || 7 || 1 || 8 || 9 || 6
|-
| 2017-2018 || JCs de Bouctouche || NESHL || 11 || 8 || 10 || 18 || 16 || 8 || 6 || 6 || 12 || 4

Références 

Naissance en décembre 1985
Naissance à Moncton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Nottingham Panthers